«Кортенар» () — тип фрегатов УРО ВМС Нидерландов. 

Были спроектированы в качестве универсальных фрегатов, способных выполнять широкий круг задач, максимально унифицированных по системам вооружения и оборудованию с кораблями других стран НАТО. В 1975—1983 годах для ВМС Нидерландов было построено 12 кораблей этого типа, однако два из них ещё на завершающей стадии строительства были проданы Греции и вместо них было решено построить дополнительные два фрегата, но уже в варианте для обеспечения ПВО, типа «Якоб ван Хемскерк». Фрегаты типа «Кортенар» в первой половине 1980-х годов сменили фрегаты типа «Ван Спейк» в роли основных крупных надводных боевых кораблей Нидерландов, а также эсминцы типа «Фрисланд» в роли кораблей ПЛО. В этих ролях они в свою очереь были заменены фрегатами типа «Карел Дорман» в первой половине 1990-х годов, после чего, в 1990-х — начале 2000-х годов, восемь из них были проданы Греции, а остальные два — ОАЭ. По состоянию на 2008 год все корабли этого типа находились на вооружении.

Представители

Литература

Ссылки